Хюинь Ван Фыонг (; 1906—1945) — , деятель вьетнамского национально-освободительного движения.

Из обеспеченной семьи. В конце 1920-х годах обучался на юридическом факультете Парижского университета. В метрополии входил в партию «Независимый Вьетнам». В 1929 году перешёл на троцкистские позиции. Во Франции сотрудничал с газетой «Ля Лютт де Клясс». В 1930 году был выслан из метрополии в Кохинхину, где вместе со своими товарищами основал подпольную организацию индокитайской левой оппозиции. В 1933 году участвовал в создании газеты «Ля Лютт» и сотрудничал с литературным обозрением «Донгнай».

В сер. 1930-х годов переехал из Кохинхины в Тонкин, где сотрудничал с тонкинскими марксистскими газетами «Травай» (Труд), «Прогре сосиаль» («Социальный прогресс»). С 1937 году издал собственную газету «Фуны тхойдам» («Женская трибуна»). Отошёл от троцкизма. В 1945 году в Сайгоне руководил националистической организацией «Группа интеллектуалов», входившей в Национальный объединенный фронт. Во время августовской революции находился на должности начальника тайной полиции Кохинхины. Убит сторонниками Вьетминя.

Троцкисты Вьетнама
Убитые политики
Казнённые революционеры